LDM può riferirsi a:

Geografia 
 Linea di demarcazione militare – confine tra Corea del Nord e Corea del Sud

Codici 
 ldm – codice ISO 639-3 della lingua ladoma

Altro 
Logical Disk Manager  – implementazione di un gestore di volumi logici per Windows
LDM  – un sound system